Eocarcharia is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs behorend tot de groep van de Carcharodontosauridae dat tijdens het Vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige Niger.

Vondst en naamgeving
De typesoort Eocarcharia dinops is in 2007 beschreven door Paul Sereno en Stephen Brusatte. De geslachtsnaam betekent "haai van de dageraad", een verwijzing naar de basale positie van de soort binnen de Carcharodontosauridae, waarvan de naam van de naamgever Carcharodontosaurus "haaietandsauriër" betekent. De soortaanduiding betekent "schrikwekkend gelaat" ofwel "met felle ogen", een verwijzing naar de zware richel boven de oogkas.

De vondst werd gedaan in het Aptien - Albien (112 miljoen jaar geleden) van de Elrhaz Formatie bij het plaatsje Gadoufaoua aan de rand van de Ténéréwoestijn, waar ook Suchomimus en Kryptops gevonden zijn. Het fossiel, holotype MNN GAD2, bestaat uit een os postorbitale. Allerlei andere schedelfragmenten, vermoedelijk behorend tot verschillende individuen, zijn ook aan de soort toegeschreven. De paratypen zijn de specimina MNN GAD3: een postorbitale; MNN GAD4: een stuk postorbitale; MNN GAD5: een stuk postorbitale; MNN GAD6: een stuk postorbitale; MNN GAD7: een stuk bovenkaaksbeen; MNN GAD8: een stuk bovenkaaksbeen; MNN GAD9: een stuk bovenkaaksbeen; MNN GAD10: een prefrontale met voorhoofdsbeen; MNN GAD11: een stuk van het schedeldak met delen van het orbitosfenoïde; MNN GAD12: drie tanden; MNN GAD13: eesn stuk tand; en MNN GAD14: een tand.

Beschrijving
De grootte van Eocarcharia, een roofsauriër, is wat onzeker gezien het ontbreken van materiaal anders dan van de schedel maar wordt door Sereno geschat op zes à acht meter.

In 2008 werden enkele onderscheidende kenmerken vastgesteld. De fenestra promaxillaris  is groter dan de fenestra maxillaris, driehoekig ion profiel en zichtbaar in zijaanzicht. De opgaande tak van het bovenkaaksbeen heeft een ronde extra pneumatische opening. Onder de fenestra maxillaris en fenestra promaxillaris is de deze omvattende uitholling van de fenestra antorbitalis verticaal verbreed. De "wenkbrauw" op het postorbitale wordt geaccentueerd door een bult met een fijne textuur geplaatst boven de achterste bovenhoek van de oogkas. Het postorbitale heeft een naar het midden gerichte tak met een plaatvormig uitsteeksel dat past in een holte in het voorhoofdsbeen. Het jukbeen heeft een raakvlak met het postorbitale dat een nauw naar buiten gericht facet omvat. Het prefrontale is vergroot, mist een naargaande tak, en heeft een vierkant profiel op het schedeldak en aan de kant van de oogkas, wat de voorste tak van het voorhoofdsbeen beperkt tot een stuk schedeldak boven de reuklobben. De beennaad tussen het voorhoofdsbeen en het wandbeen heeft een lage verheffing.

Fylogenie
Sereno plaatste na een kladistische analyse Eocarcharia basaal in de Carcharodontosauridae, als nauw verwant aan Acrocanthosaurus.

Latere analyses bevestigden meestal ruwweg deze positie, zoals getoond in het volgende kladogram:

Carnosauria